Mount Morgan (Californië: Inyo County), een 4193 meter hoge berg in de Amerikaanse staat Californië
 Mount Morgan (Californië: Mono County), een 3960 meter hoge berg in de Amerikaanse staat Californië
 Mount Morgan (Montana), een berg in de Amerikaanse staat Montana
 Mount Morgan (Queensland), een plaats in de Australische staat Queensland